Cheeseman steht für:
Cheeseman Island, neuseeländische Insel

Cheeseman ist der Familienname folgender Personen:
Gwen Cheeseman (* 1951), US-amerikanische Hockeyspielerin
Joseph James Cheeseman (1843–1896), elfter Präsident von Liberia
Sylvia Cheeseman (* 1929), britische Leichtathletin und Olympiateilnehmerin
Thomas Frederic Cheeseman (1846–1923), neuseeländischer Botaniker und Schneckenkundler

Siehe auch 
Cheesman